NGC 1347-1, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
 NGC 1347-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus